Милутин Мићовић се може односити на:
Милутина Мићовића, књижевника
Милутина Мићовића, глумца